Гран-при Италии 1972 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона  года. Автогонки прошли 10 сентября 1972 года на трассе Монца.

За год, прошедший с момента предыдущего Гран-при Италии, трасса в Монце подверглась реконструкции: были добавлены две «эски», замедляющие движение машин. Команда «Lotus» выступила в Италии всего одним автомобилем и под изменённым названием «World Wide Racing», чтобы избежать возможных осложнений с итальянскими властями, продолжавшими расследовать гибель гонщика «Lotus» Йохена Риндта двумя годами ранее. Scuderia Ferrari вновь выставила три автомобиля, вернув в команду Марио Андретти, а Джон Сёртис решил выступить в гонке в качестве гонщика собственного автомобиля. Также расширила своё присутствие до двух автомобилей команда «Tecno»: сменявшие друг друга в течение сезона Дерек Белл и Нанни Галли на этот раз выступали одновременно.

Квалификацию выиграл Жаки Икс, опередивший ставшего вторым Криса Эймона. Неудачником старта гонки оказался Джеки Стюарт: на его автомобиле вышла из строя трансмиссия. Жаки Икс захватил лидерство, Клей Регаццони вышел на второе место, а Эймон откатился на пятое место, но через некоторое время смог выйти на четвёртое. На 14 круге после ошибки Икса вперёд вышел Регаццони, но уже через два круга швейцарец врезался в развернувшегося перед ним кругового Карлуса Пасе и выбыл из гонки. В свою очередь, лидировавший после схода швейцарца Икс на 46 круге сошёл из-за поломки двигателя, открыв дорогу к победе Эмерсону Фиттипальди, который этим результатом обеспечил себе чемпионский титул. Финишировавший вторым Майк Хэйлвуд впервые в карьере поднялся на подиум, который также стал первым в истории команды «Surtees».

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-13 Жаки Икс

14-16 Клей Регаццони

17-45 Жаки Икс

46-55 Эмерсон Фиттипальди

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии